McMann ist der Familienname folgender Personen:

 Kennedy McMann (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin 
 Lisa McMann (* 1968), US-amerikanische Autorin
 Sara McMann (* 1980), US-amerikanische Ringerin
 Scott McMann (* 1996), schottischer Fußballspieler